Exhumierung steht für:

 Exhumierung, das Ausgraben eines bereits bestatteten Leichnams aus seinem Grab
 Exhumation (griechische Band), eine griechische Melodic-Death-Metal-Band
 Exhumation (indonesische Band), eine indonesische Death-Metal-Band
 Exhumation (Russische Brutal-Death-Metal-Band), eine russische Brutal-Death-Metal-Band
 Exhumation (Russische Melodic-Death-Metal-Band), eine russische Melodic-Death-Metal-Band